Dorobanț, Dorobanți, Dorobanțu sau Dorobanțul poate fi:

 Dorobanț, localitate în județul Iași, Moldova, România.

Dorobanți 
 Dorobanți, cartier în București
 Dorobanți, Arad, localitate în județul Arad, Crișana, România
 Dorobanți, Botoșani, localitate în județul Botoșani, Moldova, România

Dorobanțu 
 Dorobanțu, Călărași
 Dorobanțu (Plătărești), Călărași
 Dorobanțu, Constanța
 Dorobanțu, Teleorman
 Dorobanțu, Tulcea

Dorobanțul 
 Dorobanțul, poezie de George Coșbuc
 Dorobanțul Ploiești, companie producătoare de textile din România

Vezi și 
 Dorobanți (dezambiguizare)

Toponime românești